Joe Perry peut désigner :
  (1927-2011), joueur professionnel américain de football américain ;
 Joe Perry (1950-), guitariste américain ;
 Joe Perry (1974-), joueur professionnel de snooker britannique.